Коршев —  древнерусский город, существовавший в XII—XIV веках,  локализованный у села Городецкое Колпнянского района Орловской области.

Описание 
Коршев упоминается дважды в летописях: первый раз в Рогожской за 1362 году из-за эпидемии мора в Орде, в городах Новосиле, Коршеве, Брянске и на Коломне, во второй раз в Никоновской в связи с разорением его литовцами в 1363 году. И в третий раз в «Списке русских городов дальних и ближних» упомянут за 1390 год как Коршовъ на Соснѣ — самый восточный город, относящийся к киевским землям.

Попытки локализации города предпринимались неоднократно. Но, проанализировав все известные сведения, остановились на древнем городище у села Городецкое. Коршев располагался на высоком мысу, образованным берегом реки Фошня — притоке Быстрой Сосны и оврагом, в 35 км от такого же древнерусского города, находящегося от нынешнего города Ливны в 4 км выше по течению Ливенки — у слияния рек Ливны Лесной и Ливны Полевой. Ныне оно названо археологами Ключевским городищем. Коршев входил в состав Рязанского княжества. Однако принадлежность Коршева (как и Ельца) к рязанским землям оспаривается.

Расположение этого малого городка в стороне от большой дороги — Муравского шляха — оказалось удачным. Он уцелел от нашествия ордынцев в XIII веке в отличие от Ливен. Ордынцы не разрушили городок. Возможно, он им был нужен как перевалочный пункт для торговли с Русью или находился под их протекторатом.

Планировка типичная для малых городов древней Руси. Треугольный в плане мыс с приступной стороны перерезал ров и подковообразный вал общей высотой около 5 метров. Въезд в крепость находился там, где вал загибался к обрыву над рекой. На валу и по гребню холма стояла частокольная стена с заборолом и башнями. Общая протяжённость деревянных стен составляла около 250-ти метров.

После эпидемии 1362—1363 годов значительно уменьшилось население города, и Коршев подвергся нападению литовцев. Коршев являлся самым западным опорным пунктом в Пососенье (бассейне реки Сосны) сначала Рязанского, а затем удельного Елецкого княжеств. Археологические раскопки проводились экспедицией Орловского краеведческого музея под руководством С. Д. Краснощёковой.

В Любецком синодике упомянут князь Давыд Дмитриевич городецкий, женатый на Марии Ольгердовне литовской.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Городище Коршева на Викимапии
 Город Коршев на Сосне и начало истории Елецкого княжества

Исчезнувшие древнерусские города
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Городища Орловской области